Il existe plusieurs rue d'Alger en France :
 Rue d'Alger, à Dijon ;
 Rue d'Alger, dans les 5 et  de Marseille ;
 Rue d'Alger, à Montpellier ;
 Rue d'Alger, dans le centre-ville de Nantes ;
 Rue d'Alger, dans le  de Paris ;
 Rue d'Alger, de l'ancienne commune de La Chapelle (Seine), aujourd'hui rue Affre, dans le  de Paris ;
 Rue d'Alger, à La Rochelle ;
 Rue d'Alger, à Rouen.

Alger